

Patronymes 
 Alexis Raynaud (1994-), tireur sportif français
 
 André Raynaud (1904-1937), coureur cycliste français
 André Raynaud (1937-), claveciniste français
 Armand Raynaud (1847-1900), compositeur français
 Brigitte Raynaud (1963-), magistrate française.
 Éric Raynaud (1955-), journaliste français. 
 Ernest Raynaud (1864-1938), écrivain et poète français
 Fernand Raynaud (1926-1973), humoriste et acteur français
 Henri Raynaud (1890-1970), syndicaliste français.
 Jacques-Alain Raynaud (1942-), journaliste français.
 Jean-Claude Raynaud (1937-2021), organiste français.
 Jean-Jules Raynaud (1859-1948), Juge de paix, maire (1896-1900) de Chadeleuf (Puy-de-Dôme).
 Jean-Pierre Raynaud (1939-), plasticien français
 Julie Raynaud (1971-), animatrice de télévision française
 Julien Raynaud (1987-), joueur français de rugby à XV
 Marc Raynaud (1973-), joueur français de rugby à XV
 Maurice Raynaud (1834-1881), médecin, découvreur de la maladie qui porte son nom, ainsi que du syndrome associé (syndrome de Raynaud)
 Michel Raynaud (1938–2018), mathématicien français 
 Michèle Raynaud (1938-), mathématicienne française 
 Maurice Raynaud (1860-1927), homme politique et ministre français
 Philippe Raynaud (1952-), politologue français spécialiste de philosophie politique
 Pierre Raynaud (1921-2010), agent du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Pierre Raynaud (1925-), joueur français de basket-ball
 Pierre Hippolyte Raynaud (1795-1876), homme politique français, député de l'Allier
 Théophile Raynaud (? 1584-1663), théologien catholique.

Médecine 
Nommés d'après le médecin  Maurice Raynaud :
 la maladie de Raynaud, un état touchant le flux sanguin vers les extrémités corporelles ;
 le syndrome de Raynaud, forme secondaire de la maladie de Raynaud.

Voir aussi
 Charles Ceccaldi-Raynaud (1925-2019), homme politique français
 Joëlle Ceccaldi-Raynaud (1951-), femme politique française, fille du précédent
 Raynaud, fabricant français de porcelaine de Limoges.

Homonymie de patronyme